Habib Abou Chahla (1902-1957), homme politique libanais ;
 Mamoun Abu Shahla, ministre palestinien du Travail de 2014 à 2019.